

Стояновці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Стояновці () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Роман.